Ricken bezeichnet:
 einen Ort in der Schweiz, siehe Ricken
 einen Pass in der Ostschweiz, siehe Rickenpass

Ricken ist der Familienname folgender Personen:
 Adalbert Ricken (1851–1921), deutscher Mykologe
 David Ricken (* 1952), US-amerikanischer Geistlicher, katholischer Bischof von Green Bay
 Friedo Ricken (1934–2021), deutscher Jesuit und Philosoph
 Heinrich Ricken (1887–1958), deutscher Provinzialrömischer Archäologe
 Herbert Ricken (1924–2007), deutscher Architekt, Kulturwissenschaftler und Technikhistoriker
 Käthe Ricken (1917–2005), deutsche Kunstmalerin
 Lars Ricken (* 1976), deutscher Fußballspieler
 Leo Ricken (* 1961), deutscher Fußballspieler
 Oliver Ricken (* 1966), deutscher Rechtswissenschaftler
 Paul Ricken (1892–1964), Mitglied des Personals des KZ Mauthausen und SS-Hauptscharführer
 Paul Ricken (Politiker) (* 1934), ehemaliger Bürgermeister Uelsen und ehemaliger Landrat 
 Ulrich Ricken (1926–2011), deutscher Romanist und Sprachwissenschaftler
 Werner Ricken (1954–2015), deutscher Geologe

Siehe auch:
 Riken (Begriffsklärung)